Mužská čtyřhra Tel Aviv Watergen Open 2022 probíhala na přelomu září a října 2022. Do deblové soutěže telavivského tenisového turnaje, hraného na tvrdém povrchu komplexu Expo Tel Aviv, nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje ATP Tour v Tel Avivu od roku 1996. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, indicko-nizozemský pár Rohan Bopanna a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal mexicko-argentinské turnajové trojky Santiaga Gonzáleze s Andrésem Moltenim poměrem 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po finálových porážkách na European Open 2020 a Hamburg European Open 2022 získali premiérovou společnou trofej. Z turnaje odjížděli s celkovou zápasovou bilancí 19–11 včetně poměru 16–10 v probíhající sezóně, v níž si zahráli semifinále French Open. Bopanna na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý druhý deblový titul a pro Middelkoopa to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tel Aviv Open
ATP Tour 2022